Casta peut faire référence à :

Patronyme 

 Ange Casta (1927-), auteur et réalisateur français.
 François Casta (1919-), aumônier militaire français.
 Laetitia Casta (1978-), mannequin et actrice française.
 Marie-Ange Casta (1990-), mannequin et actrice française, sœur de Laetitia.

Géographie 

 Casta, un village situé près de Saint-Florent (Haute-Corse).

Autres 
 Casta, une race bovine française - Le nom Casta signifie châtaigne en Occitan.

Titres 
 
 Capitaine Casta, série télévisée française diffusée sur TF1 en 2007.
 La Casta, un essai italien publié en 2007.
Homonymie de titre
Patronyme corse